47-й выпуск  Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка прошла с 7 по 13 марта 2012 года в рамках Мирового тура UCI 2012. 

Победителем генеральной классификации стал велогонщик  австралиец Кэдел Эванс, который надел синюю майку лидера после пятого этапа и стал победителем шестого этапа велогонки. Второе место с отставанием в 11 секунд занял представитель команды  голландец Роберт Гесинк, который обошёл итальянцев Ивана Бассо из  и Микеле Скарпони из  в финальной гонке на время с раздельным стартом. Победитель четвёртого этапа гонки — Скарпони, занял итоговое третье место в генеральной классификации, отстав от Эванса на 15 секунд.

Роберт Гесинк также стал обладателем белой майки лучшего молодого гонщика, а Микеле Скарпони завоевал красную майку лучшего в очковой классификации. Велогонщик  итальянец Давиде Малакарне выиграл зелёную майку горного короля. Победу в командной классификации одержала итальянская велокоманда .

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд категории UCI ProTeam. Также организаторами были предоставлены специальные приглашения (уайлд-кард) для 2 проконтинентальных команд: команды прошлогоднего победителя Стефано Гардзелли — , и итальянской . Каждая команда состояла из 8 человек. Всего на старт вышло 160 гонщиков. До финиша соревнования в Сан-Бенедетто-дель-Тронто доехал 141 спортсмен.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов общей протяженностью 1075 километров. Первый этап проходил в формате командной, а последний — индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тиррено — Адриатико 2011 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2011 год в велоспорте
Спорт в Италии в 2011 году
Март 2011 года